Lehtmetsa ist der Name folgender Orte in Estland:
 Lehtmetsa (Albu), Ort in der Gemeinde Albu, Kreis Järva
 Lehtmetsa (Anija), Ort in der Gemeinde Anija, Kreis Harju
 Lehtmetsa (Halinga), Ort in der Gemeinde Halinga, Kreis Pärnu
 Lehtmetsa (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare